Аким Саввич (Савич) Сини́цын ( — ) — российский генерал-майор корпуса морской артиллерии.

Биография 
Родился в 1766 году, происходил из сдаточных крестьян. В 1778 году поступил на военную службу канониром 2-й степени.

В 1782 году на корабле «Пантелеймон» под командой капитана 1-го ранга Берха был в кампании в Средиземном море до Ливорно и обратно в Кронштадт. В 1785 году произведён в констапели при Кронштадтской артиллерийской команде. В 1786 году командирован в Киев на галеры, приготовлявшиеся для путешествия императрицы Екатерины II в Крым. В 1787 году участвовал в плавании императрицы по Днепру, а затем остался в Херсоне.

В 1788 году на корабле «Владимир», спущенном в присутствии государыни в Херсоне, участвовал в сражении с турецким флотом на Очаковском лимане при взятии в плен неприятельского корабля и фрегата. 14 апреля 1789 года произведён в унтер-лейтенанты, а 1 мая в лейтенанты морской артиллерии и на том же корабле продолжал плавать в Чёрном море.

В кампании 1790 года против турок участвовал 28—29 августа в разбитии неприятельского флота у Гаджибея, а 31 июля 1791 году на корабле «Полтава» был в сражении у мыса Калиакрия.

В 1793—1795 годах Синицын преподавал артиллерию в Херсонском морском корпусе. В 1804—1807 годах командовал береговой артиллерией в Севастополе. В 1808 году произведён в капитаны 1-го ранга с определением советником конторы артиллерийской части в Севастополе и 26 ноября того же года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах награждён орденом св. Георгия 4-го класса (№ 2027 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1810—1819 годах командовал 5-й артиллерийской бригадой в Севастополе. В 1819 году произведён в цейхмейстеры с чином генерал-майора и назначен управляющим Черноморской артиллерийской экспедицией и командующим морской артиллерией Черноморского флота; в этом качестве принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. В 1826 году награждён орденом св. Владимира 3-й степени.

В 1832 году назначен управляющим артиллерийской экспедицией интендантства главного управления Черноморского флота и портов. В 1834 году уволен от должности управляющего экспедицией, с оставлением по корпусу морской артиллерии.

3 сентября 1840 года скончался.

Его сын Пётр был адмиралом и также служил в Черноморском флоте.

Источники 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.

Генерал-майоры морского ведомства (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени